Ernst Meyer - allenatore di calcio svizzero
Ernst Meyer - calciatore svizzero
Ernst Meyer - neurologo e psichiatra tedesco
Ernst Meyer - pittore danese
Ernst Meyer (1887–1930) - politico tedesco
Ernst Meyer - storico tedesco
Ernst Heinrich Friedrich Meyer - botanico e storico tedesco